Hahnenberg (Hellenthal), een plaats in de Duitse gemeente Hellenthal, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Hahnenberg (Landesbergen), een plaats in de Duitse gemeente Landesbergen, deelstaat Nedersaksen
 Hahnenberg (Radevormwald), een plaats in de Duitse gemeente Radevormwald, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Hahnenberg (Weiltingen), een plaats in de Duitse gemeente Weiltingen, deelstaat Beieren
 Hahnenberg (Wiggensbach), een plaats in de Duitse gemeente Wiggensbach, deelstaat Beieren
 Hahnenberg (Wipperfürth), een plaats in de Duitse gemeente Wipperfürth, deelstaat Noordrijn-Westfalen